Nikolaj Golitsyn (cellist) (1794-1861), Russisch cellist
 Nikolaj Golitsyn (politicus) (1850-1925), Russisch politicus